Niemcy:
 Eichsfeld - powiat w kraju związkowym Turyngia
 Eichsfeld-Südharz - wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld
 Eichsfeld-Wipperaue -  wspólnota administracyjna w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Eichsfeld

Osoby:
 Ephraim Gottfried Eichsfeld - niemiecki teolog

Inne:
 Eichsfeld - gau
 Eichsfeld - księstwo
 Eichsfeld - historyczne terytorium

Zobacz też:
 Eichsfeld-Südharz
 Eichsfeld-Wipperaue
 Eichsfelder Kessel
 Lindenberg/Eichsfeld